Literatura:
 Tarzan, personatge de ficció literari creat per Edgar Rice Burroughs
 Tarzan of the Apes (novel·la), novel·la d'Edgar Rice Burroughs amb Tarzan com a protagonista
 Tarzan (còmic), adaptació al còmic del personatge Tarzan
 Televisió:
 Tarzan (sèrie de 1966), sèrie de televisió estatunidenca protagonitzada per Ron Ely
 Tarzan (sèrie de 2003), sèrie de televisió estatunidenca protagonitzada per Travis Fimmel
 Cinema:
 Tarzan of the Apes (pel·lícula de 1918), pel·lícula muda de 1918 dirigida per Scott Sidney i protagonitzada per Elmo Lincoln
 Tarzan the Ape Man (pel·lícula de 1932), pel·lícula dirigida per W. S. Van Dyke i protagonitzada per Johnny Weissmuller
 Tarzan i la seva companya, pel·lícula de 1934 dirigida per Cedric Gibbons i Jack Conway i protagonitzada per Johnny Weissmuller
 La fuga de Tarzan, pel·lícula de 1936 dirigida per Richard Thorpe i protagonitzada per Johnny Weissmuller
 Tarzan a Nova York, pel·lícula de 1942 dirigida per Richard Thorpe i protagonitzada per Johnny Weissmuller
 Tarzan, the Ape Man (pel·lícula de 1981), pel·lícula dirigida per John Derek i protagonitzada per Richard Harris i Bo Derek
 Greystoke, la llegenda de Tarzan, pel·lícula dirigida per Hugh Hudson i protagonitzada per Christopher Lambert
 Tarzan and the Lost City, pel·lícula de 1998 dirigida per Carl Schenkel i protagonitzada per Casper Van Dien
 Tarzan (pel·lícula de 1999), pel·lícula animada de Disney
 The Legend of Tarzan, pel·lícula animada de Disney de 2001
 Tarzan & Jane, pel·lícula animada de Disney de 2002
 Tarzan II, pel·lícula animada de Disney de 2005
 Tarzan (pel·lícula de 2013), pel·lícula animada dirigida per Reinhard Klooss